Кехдериджа́н () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Входит в состав шахрестана Фелаверджан.

География 
Город находится в юго-западной части Исфахана, в гористой местности восточного Загроса, на высоте 1614 метров над уровнем моря.
Кехдериджан расположен на расстоянии приблизительно 15 километров к западу-юго-западу (WSW) от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 337 километров к югу от Тегерана, столицы страны. Ближайший гражданский  расположен в городе Исфахан.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 30 002 человека.

Примечания 

Города Исфахана